Coniosporium är ett släkte av svampar. Coniosporium ingår i ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coniosporium